Pseudoteyl vancouveri is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae).

Pseudoteyl vancouveri werd in 1985 beschreven door Main.

Nemesiidae